Edvardas Černis – astronomo lituano
 Kazimieras Černis – astronomo lituano